Оріке — португальська власна назва.

Топоніми

Оріке — муніципалітет
 Оріке (парафія)
 Битва при Оріке